Дархан — з монгольської — коваль

Дархан — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Дархан — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Дархан — місто, аймак Дархан-Уул